Књежевес може бити:

 Књежевес (Раковњик), варошица у округу Раковњик, Средњочешки крај, Чешка Република
 Књежевес (Бланско), насељено мјесто у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Књежевес (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република
 Књежевес (Праг-запад), насељено мјесто у округу Праг-запад, Средњочешки крај, Чешка Република